LoliRock – francuski serial animowany stworzony przez Davida Michela i Jean-Louisa Vandestoca oraz wyprodukowany przez wytwórnię Marathon Média.

Premiera serialu miała miejsce we Francji 18 października 2014 roku na francuskim kanale France 3. W Polsce serial zadebiutował 11 maja 2015 roku na antenie Disney Channel.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię blondwłosej nastoletniej księżniczki imieniem Iris, która mieszka na Ziemi i jest marzycielką o pięknym głosie. Jej życie zupełnie się zmienia, kiedy nowa grupa LoliRock, w skład której wchodzą Talia i Auriana, rozpoczyna poszukiwania nowej wokalistki. Nową wokalistką okazuje się być blondwłosa dziewczyna Iris. Trójka przyjaciółek, oprócz rozwijania kariery muzycznej, musi również stanąć do walki ze złym Gramorrem, który pragnie przejąć całkowitą kontrolę nad królestwem Ephedia – którego prawdziwą księżniczką jest Iris, a pomagają mu w tym Mephisto i Praxina.

Obsada 
 Lisa Caruso – Iris
 Kelly Marot – Talia
 Léopoldine Serre – Auriana
 Hugo Brunswick – Amaru
 Gilles Morvan – Gramor
 Nessym Guetta – Mephisto
 Karine Foviau – Praxina
i inni.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014